Dąbrowa Tarnowska – comune urbano-rurale polacco del distretto di Dąbrowa
 Maria Tarnowska (1877-1949) – criminale russa

Pagine correlate
 Tarnowski